MXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maota Savail Island (Samoa Occidentali)